Жерар Корбьо (; 19 сентября 1941) — бельгийский режиссёр телевидения и кино. Наиболее известен фильмами «Фаринелли-кастрат» и «Король танцует». Лауреат премии Золотой Глобус. Неоднократно номинировался на премию Оскар.

Биография 
Родился в Брюсселе 19 сентября 1941 года. Начал режиссерскую карьеру в 1968 в телекомпании RTBF, где создал более пятидесяти репортажей. С 1980 года начал создавать телефильмы о музыке, в рамках подразделения Musique-Opéra-Balle для телекомпании. За свою работу был дважды удостоен почётной теленаграды «».

Полнометражным дебютом стал фильм «Учитель музыки» (1987), который был номинирован на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Всемирную известность получил в 1995 году за фильм «Фаринелли-кастрат». В 2000 году не меньшей популярности удостоился фильм «Король танцует». Удостоен высших наград Бельгии, «Ордена Короны»; и Франции, «Орден Искусств и литературы»

Фильмография

Кинематограф 
  / Le Maître de musique (1988)
  / L’Année de l'éveil (1991)
 Фаринелли-кастрат / Farinelli (1994)
 Король танцует / Le roi danse (2000)
  / Saint-Germain ou la Négociation (2003)

Телевидение 
 Хроника сезона / Chronique d’une saison (документальный), 1982
 Король рекламы, 002 / The King of Ads 002, сегмент «Chanel No. 5: L’orchestre», 1993
 Версаль, визит / Versailles, la visite (документальный), 1999
 Огюстэн Дюмэ, Оставь след в сердце / Augustin Dumay, Laisser une trace dans le coeur, 2009
 Абдель-Рахман Эль-Баша: Фортепиано между Востоком и Западом / Abdel Rahman El Bacha: Un piano entre Orient et Occident (документальный), 2015

Короткометражные 
 Оттенки голоса / Les nuances de la voix, 2014

Награды

Примечания

Ссылки 
 Жерар Кобьо на IMDB
Режиссёры Бельгии
Сценаристы Бельгии
Лауреаты премии «Золотой глобус»
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы